Becci è un cognome di lingua italiana.

Varianti 
Beccia, Becciani, Beccio.

Origine e diffusione 
Il cognome compare in tutta la penisola.

Potrebbe derivare dal celtico becci, "becchi", a denotare un lavoro o una caratteristica del capostipite.

In Italia conta circa 187 presenze.

La variante Beccia compare in tutta l'Italia continentale; Becciani è toscano; Beccio è presente in Piemonte.

Persone

Note

Altri progetti 

Cognomi italiani